András Simon (Salgótarján, Hungría, 30 de marzo de 1990) es un futbolista húngaro. Juega de delantero y su club actual es el Gyirmót S. E. de la Nemzeti Bajnokság II.

Clubes

Referencias 

Futbolistas de Hungría
Futbolistas del MTK Budapest FC
Futbolistas del Liverpool Football Club en los años 2000
Futbolistas del Liverpool Football Club en los años 2010
Futbolistas del Córdoba Club de Fútbol en los años 2000
Futbolistas del Córdoba Club de Fútbol en los años 2010
Futbolistas del Excelsior Rotterdam
Futbolistas del Győri ETO FC
Futbolistas del Lombard-Pápa TFC
Futbolistas del Szombathelyi Haladás
Futbolistas del Kecskeméti TE
Futbolistas del Paksi SE
Futbolistas del Gyirmót FC Győr
Futbolistas de la selección de fútbol sub-17 de Hungría
Futbolistas de la selección de fútbol sub-19 de Hungría
Futbolistas de la selección de fútbol sub-21 de Hungría